Eduardo Chicharro Aguera (Madrid, 1873 – 1949), pintor 
 Jaime Chicharro Sánchez-Guió (Torralba de Calatrava, província de Ciudad Real, 1889 - Guadarrama, província de Madrid, 1934), advocat i polític espanyol
 Tomàs Chicharro i Manero (Barcelona, 1942), sindicalista català